O’Kane ist der Familienname folgender Personen:

 Dene O’Kane (* 1963), neuseeländischer Snookerspieler
 Eamon O’Kane (* 1982), irischer Boxer 
 Eimear O’Kane, irische Filmproduzentin
 Eunan O’Kane (* 1990), irischer Fußballspieler
 Mary O’Kane (* 1954), australische Ingenieurin
 Steve Lawrence O’Kane (* 1956), US-amerikanischer Botaniker

Sonstiges:
 O’Kane Canyon, Schlucht im Viktorialand, Antarktika
 O’Kane-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika